Роспись:
 Художественная роспись
 Настенная роспись — вид монументальной живописи.
 Роспись — рисование на теле человека, одно из направлений боди-арта.
 «Роспись» — кличка (прозвище) вора А. Исаева.